Джефф-Де́йвис () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло  человек. Административный центр округа — город Хейзелхерст.

История 
Округ Джефф-Дейвис основан в 1905 году.

География 
Округ занимает площадь 862,5 км2.

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Джефф-Дейвис в 2000 году проживало  человек. Плотность населения составляла 14,7 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии